Penkala può riferirsi a:

 Slavoljub Eduard Penkala – ingegnere e inventore croato
 14134 Penkala – asteroide della fascia principale